Kohlberg pode-se referir a:

 Kohlberg, município alemão no Estado de Baden-Württemberg
 Kohlberg, município alemão no Estado da Baviera
 Lawrence Kohlberg, psicólogo estadunidense

Desambiguação